68-й Венецианский международный кинофестиваль прошёл с 30 августа по 10 сентября 2011 года. Жюри основного конкурса киносмотра возглавил американский кинорежиссёр и сценарист Даррен Аронофски.

По версии агентства Reuters, самый перспективный фильм Венецианского кинофестиваля — «Шпион, выйди вон!» Томаса Альфредсона.

Главную награду фестиваля, «Золотого льва», получил фильм Александра Сокурова «Фауст».

Жюри

Основной конкурс 
 Даррен Аронофски, кинорежиссёр, сценарист () — председатель
 Эйя-Лииза Ахтила, художник ()
 Дэвид Бирн, музыкант ()
 Тодд Хейнс, кинорежиссёр, сценарист ()
 Марио Мартоне, кинорежиссёр, сценарист ()
 Альба Рорвахер, актриса () 
 Андре Тешине, кинорежиссёр, сценарист ()

Конкурсная программа

Основной конкурс

Награды 
 Osella (выдающиеся технические достоинства) — Робби Райан — «Грозовой перевал»
 Osella (лучший сценарий) — Йоргос Лантимос — «Альпы»
 Приз имени Марчелло Мастроянни — Сёта Сомэтани, Фуми Никаидо, Мэгуми Кагурацака — «Химидзу»
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — Майкл Фассбендер — «Стыд»
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — Дини Ип — «Простая жизнь»
 Специальный приз жюри — «Материк»
 Серебряный лев — Цай Шанцзюнь — «Люди горы люди море»
 Золотой лев — «Фауст»

Примечания 

Август 2011 года
Сентябрь 2011 года
2011 год в Италии
Кинофестивали 2011 года